Malen (België) (Frans: Mélin), een plaats in de gemeente Geldenaken in de Belgische België  provincie Waals-Brabant
 Malen (Zweden), een plaats in de gemeente Båstads in de Zweedse provincie Skåne län
 Målen, een plaats in de gemeente Jönköping in de Zweedse provincie Jönköpings län
 Malen (Piteå), een eiland in Zweden
 Donyell Malen, voetbalspeler

 malen (bewerking), een methode om iets fijn te maken